Басы́р Хабижа́нович Хабижа́нов (; 8 сентября 1930, Западно-Казакская область, Казакская АССР — 24 января 1982, Семипалатинск, Восточно-Казахстанская область) — доктор медицинских наук (1973), профессор (1975).

Биография 
Закончил Казахский государственный медицинский институт в 1953 году. Затем работал ассистентом, доцентом курса травматологии, заведующим кафедрой, проректором по научной работе (1976—1980) в Семипалатинском государственном медицинском институте.

В 1972 году в городе Алма-Ате защитил докторскую диссертацию на тему «Изучение гетеротрансплантации костной ткани плодов, консервированной различными методами в эксперименте и клинике». Автор более 50 научных публикаций.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени.

Труды

Примечания

Ссылки 
 О Б. Х. Хабижанове на сайте университета

Выпускники Казахского медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова
Преподаватели вузов Казахстана
Медики СССР
Медики Казахстана